Aniruddha ist:

 Aniruddha, einer der Haupt-Schüler des Buddha
 in der indischen Mythologie der Sohn des Pradyumna und Enkel von Krishna, der von der Daitya-Prinzessin Usha entführt wurde, siehe Aniruddha (Mythologie)
 ein Herrscher im Birma des 11. Jahrhunderts, siehe Anawrahta